Аст — фамилия.

 Аст, Бальтазар ван дер (1593—1657) — нидерландский художник.
 Аст, Георг Антон Фридрих (1778—1841) — немецкий филолог, философ и историк философии.
 Карл Аст (1886—1971)  — эстонский писатель и политик-эмигрант. Писал под псевдонимом Карл Румор.

См. также 
 Аст-Беон — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 АСТ